En psychanalyse, le déni est l'attitude individuelle et inconsciente de refus de prendre en compte une partie de la réalité, vécue comme inacceptable par l'individu.

Formes de déni :
 En Droit, le déni de justice est le refus par une juridiction de juger.
 Le déni de grossesse est l'inconscience d'être enceinte.
 Le déni du réchauffement climatique est le refus d’admettre la réalité du réchauffement climatique

 En informatique, le déni de service consiste à bloquer le fonctionnement d'un serveur en l'inondant d'un flot de demandes.
 En cryptologie, le déni plausible est la possibilité, pour une personne soupçonnée d'utiliser un logiciel de chiffrement, de nier de manière tout à fait plausible l'existence d'un fichier chiffré créé par ce logiciel.

 Face à la science, le dénialisme est, le rejet du consensus scientifique sur un sujet donné, en faveur d'idées radicales et sans justification rationnelle.
 Le déni de la théorie du germe est une croyance pseudoscientifique qui prétend que les bactéries et virus ne causent pas de maladies.

Références